The Essential Barbra Streisand (также The Ultimate Collection в некоторых странах) — пятый сборник лучших песен американской певицы Барбры Стрейзанд, вышедший в 29 января 2002 года на лейбле Columbia Records.

Об альбоме 
Сборник включает в себя тридцать восемь композиций из двадцати шести альбомов певицы. Композиции представлены на двух дисках и расположены в хронологическом порядке, начиная с «A Sleepin' Bee» из первого альбома певицы 1963 года и заканчивая двумя не издававшимися ранее треками — «Some Day My Prince Will Come» и «You'll Never Walk Alone». В первый диск вошли записи певицы 60-х и 70-х годов, во второй — композиции 80-х и 90-х годов. 30 сентября 2008 года вышло переиздание альбома, куда были включены семь новых песен.

Коллекция также содержит песни, записанные певицей в дуэте с Нилом Даймондом, Донной Саммер, Селин Дион и Барри Гиббом.

Отзывы критиков 
Сборник получил в целом положительные рецензии. Так, в своём обзоре для AllMusic Уилман Рульман отметил, что в компиляции представлена самая полная и самая детальная дискография певицы, куда были включены почти все её хиты. Он поставил пластинке пять звезд из пяти возможных.

Коммерческий приём 
Альбом дебютировал в американском чарте Billboard 200 на 15-й позиции и находился там в общей сложности девять недель. 15 марта альбом получил свою первую золотую сертификацию от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний за 250 000 проданных копий; в октябре следующего года альбом получил платиновую сертификацию. В странах Европы альбом смог попасть на лидирующие позиции, а также занять первые места в чартах Шотландии и Великобритании.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Продажи и сертификации 

|
|
|
|
|
|
|
|

|

История релизов

Примечания

Ссылки 

Сборники Барбры Стрейзанд
Сборники Columbia Records
Стрейзанд, Барбра
Сборники Legacy Recordings